Der Name Colada bezeichnet:
 ein Schwert des spanischen Nationalhelden El Cid, siehe Tizona
 das Getränk, siehe Colada (Cocktail)
 Ina Colada, eigentlich Inga Peters, deutsche Partyschlagersängerin